UEFA-Koeffizient wird synonym für folgende Begriffe verwendet:

 Koeffizientensystem für Nationalmannschaften, ein Bewertungssystem für europäische Fußball-Nationalmannschaften
 Verbandskoeffizient, ein Bewertungssystem für die Erfolge von Fußball-Vereinen eines nationalen Fußball-Verbandes im Europacup
 Klubkoeffizient, ein Bewertungssystem für die Erfolge von Fußball-Vereinen im Europacup